Кухиња је просторија у кући која се користи за припремање хране.

Кухиња може бити и:

 Кухиња (кулинарство), скуп кулинарских традиција карактеристичан за одређену културу (на пример српска кухиња, француска кухиња и сл)
 Кухиња (Малацки), насељено место у округу Малацки, Братиславски крај, Словачка Република
 Кухиња (ТВ серија), руска ТВ серија
 Кухиња (франшиза), руска франшиза